Tweede klasse 1964-65 (voetbal België), over het Belgische voetbal
Tweede divisie 1964/65, over het Nederlandse voetbal